Мириэль — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина:
 Мириэль Сериндэ — королева эльфов, первая жена Финвэ;
 Мириэль Ар-Зимрафель — последняя королева Нуменора.
 Мириэль — герой романа Виктора Гюго «Отверженные», католический священник, епископ г. Диня.